Lupe Fiasco’s The Cool — второй студийный альбом американского рэпера Lupe Fiasco, выпущенный 18 декабря 2007 года на лейблах 1st & 15th и Atlantic Records. Продакшеном альбома занимались Patrick Stump, Al Shux, Chris & Drop, Chris Goss, Le Messie, Simonsayz, Soundtrakk, Unkle. Гостями на альбоме выступили Matthew Santos, Snoop Dogg, Nicky Jean, Bishop G, Unkle и Gemini. Альбом дебютировал на 15 строчке в Billboard 200, продав 143,407 копий. Альбом достиг золотого статуса.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Лупе Фиаско